Ezequiel Alejo Carboni (Capital Federal, 4 de abril de 1979) é um futebolista profissional italo-argentino, defensor, milita no Calcio Catania.

Ligações externas 
 Perfil em Ogol

Futebolistas da Argentina
Futebolistas do Calcio Catania